Вулиця Маяковського — вулиця в Умані

Розташування 
Вулиця розташована в районі Софіївської Слобідки. Сполучає вулицю Київську з вулицею Черняховського, перетинається вулицею Лермонтова та вулицею Бетховена.

Паралельно вулиці Маяковського з одного боку проходить провулок Медовий, з іншого - вул. Інтернаціональна

Опис 
Вулиця неширока,не має асфальтованої поверхні, достатньо освітлена.  На вулиці розташовані лише приватні будинки.

Протяжність вулиці близько 1,2 км.

Походження назви 
Вулиця забудована в 50-х роках 20 сторіччя і названа на честь Володимира Маяковського.  Це її перша та остання назва з часів заснування.

Будівлі 
По вулиці Маяковського розташований задній вхід до Уманської ЗОШ I-III ступенів №9.  Також за адресою вул. Маяковського 73/7 розташований Уманський навчально-виховний комплекс № 17.

Видатні жителі 
Певний час на вулиці Маяковського проживав командувач Військово-Морських Сил України Безкоровайний Володимир Герасимович

Вулиці Умані, названі на честь людей
Вулиці Умані
Об'єкти, названі на честь Володимира Маяковського